Timo Kern (Hockenheim, Alemania, 16 de enero de 1990) es un futbolista alemán que juega como centrocampista en el Bayern de Múnich II de la Regionalliga Bayern.

Estadísticas

Clubes 
 Actualizado al último partido disputado el .

Referencias

Enlaces externos 

Futbolistas del Bayern de Múnich II